Александар I Пољски (Краков, 5. август 1461 - Вилњус, 19. август 1506) је био велики кнез Литваније, а потом и краљ Пољске. Био је син Казимира IV и Елизабете Хабзбуршке.

Породично стабло 

Рођени 1461.
Умрли 1506.
Велики кнежеви Литваније
Краљеви Пољске
Добитници Златне руже